L'edizione 1972 della 1. divisjon vide la vittoria finale del Viking.

Capocannoniere del torneo furono Egil Solberg (Mjøndalen) e Johannes Vold (Viking), con 16 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Viking Campione di Norvegia 1972.
 Sarpsborg, Hødd e Mjølner retrocesse in 2. divisjon.

Calcio nel 1972
Campionato norvegese di calcio